Ква (новые ква, или западные ква) — семья языков в составе нигеро-конголезской макросемьи. Распространены в южно-центральной части Западной Африки: на юго-востоке Кот-д’Ивуара, на юге и в центре Ганы, на юге Того и Бенина. В состав семьи помимо прочих входят аканские языки.

История изучения 
Термин «ква» предложил в 1885 году немецкий языковед Готтлиб Краузе (во многих языках данной семьи этот корень означает просто «люди»), позднее его использовали Вестерманн (1952) и Гринберг (1963).

Состав группы менялся в различных классификационных схемах. В классификации языков ква Дж. Гринберга было 8 ветвей, из которых П. Беннетт и Я. Стерк (1977) выделили в отдельные семьи языки кру и иджоидные языки, а йорубоидную, нупоидную, эдоидную, идомоидную и игбоидную ветви объединили с бенуэ-конголезскими языками. Оставшиеся языки первое время называли «новые ква» (с тем, чтобы не путать их с понятием, которое использовалось до 1970-х годов). Таким образом в современном понимании языки ква («новые ква») соответствуют гринберговской ветви западных ква.

Классификация 
В семью ква включают следующие ветви (около 80 языков):

 авикам-аладьянская — языки  и 
 агнеби — 3 языка: абе, адьюкру и абиджи
 Аттие — 1 язык
 га-дангме — языки га и дангме (адангме)
 гбе с группами аджа (6 языков), фон (2 языка) и 13 отдельными языками (в том числе эве)
 эга — 1 язык, иногда включается в состав ветви поту-тано
 поту-тано (йи) с 2 подветвями:
 поту — 2 языка: тьяма (эбрие) и мбато;
 тано (вольта-комоэ):
 кробу — 1 язык
 западная группа (оно) — 2 языка: абуле и бети (эотиле)
 гуанская группа (16 языков)
 центральная группа:
 аканская подгруппа — языки акан (чви-фанти) с диалектными группами чви и фанти, аброн, васа;
 подгруппа биа — 8 языков, включая нзима, ануфо
 ании-адере (басила-аделе)
 логба-лелеми — 5 языков:
 логба
 лелеми-акпафу-ликпе-сантрокофи
 кебу-анимере
 аватиме-кпосо с группами кпосо-иго (4 языка — в том числе иго) и аватиме-ньянгбо (3 языка).

К языкам ква относят также вымерший язык эсума, место которого в их классификации неясно.

Применяемое иногда деление всех ветвей на группировки ньо и левобережную делается исключительно на географическом основании.

Чис­ло го­во­ря­щих  на языках ква составляет около 21 млн. чел. (по оцен­ке на 2008 г), в т. ч. около 10 млн. – на языке акан и 4 млн. – на языке эве.

Письменность 
Письменность для некоторых языков ква была введена миссионерами в сер. XIX века на основе латинского алфавита. На многих языках ведётся преподавание в начальной школе, есть учебная, религиозная литература, записи легенд. На крупных языках (акан, эве, га) ведётся радиовещание, издаётся пресса, художественная литература.

Примечания

Литература 
 Bennett, Patrick R. & Sterk, Jan P. (1977) 'South Central Niger-Congo: A reclassification'. Studies in African Linguistics, 8, 241—273.
 Hintze, Ursula (1959) Bibliographie der Kwa-Sprachen und der Sprachen der Togo-Restvölker (mit 11 zweifarbigen Sprachenkarten). Berlin: Akademie-Verlag.
 Stewart, John M. (1989) 'Kwa' // Bendor-Samuel & Hartell (eds.) The Niger-Congo languages. Lanham, MD: The University Press of America.
 Westermann, Diedrich Hermann (1952) Languages of West Africa (Handbook of African Languages Part II). London/New York/Toronto: Oxford University Press.
 Williamson, Kay & Blench, Roger (2000) 'Niger-Congo' // Heine, Bernd and Nurse, Derek (eds) African Languages — An Introduction. Cambridge: Cambridge University press, pp. 11–42.

 
Нигеро-конголезские языки